Die Abkürzung HTC steht für:

 Hanseatic Trade Center, ein Bürogebäude in Hamburg
 HTC Corporation (High Tech Computer), taiwanischer Hersteller von Smartphones und PDAs
 HTC-Highroad, ein von der HTC Corporation gesponsertes Männer-Radsportteam
 Specialized-lululemon, ehemals HTC Highroad Women, ein von der HTC Corporation gesponsertes Frauen-Radsportteam
 High Throughput Computing
 HTC-Datei, Dateiformat von und für DHTML Behaviors
 High Tech Composites, Hersteller des Tragschraubers MT03
 Hydrothermale Karbonisierung
 Hochtemperatursupraleiter (HTc-Supraleiter) 

HTC